Associação Esportiva Acadêmicos da Universidade do Tocantins, conhecida como Acadêmicos da Unitins ou simplesmente por UNITINS, é um clube de futebol da cidade de Palmas, capital do estado de Tocantins.

Foi fundado em 1991, e manda seus jogos no Estádio Nilton Santos, em Palmas, com capacidade para 12.000 torcedores. Suas cores são azul e branco, e está atualmente licenciado das competições.

Clubes de futebol do Tocantins
Clubes de futebol fundados em 1991
Esporte em Palmas (Tocantins)
Fundações no Brasil em 1991